Бехайм () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бехайм, Ганс (?-1476) — немецкий пастух. проповедник и вдохновитель крестьянского движения.
 Бехайм, Джим (род. 1944) — американский баскетбольный тренер.
 Бехайм, Мартин (1459—1507) — немецкий учёный-географ, негоциант и мореплаватель;
 Бехайм, Михаэль — немецкий поэт-мейстерзингер конца XV века.

Топонимы:
 Бехайм  — кратер на видимой стороне Луны.

Примечания